Bojtorján, keresztnév
Bojtorján, magyar countryegyüttes

Bojtorjángyökér (Bardanae radix)
Bojtorjános koldustetű (Lappula squarrosa)
Bojtorjánsaláta (Lapsana communis)
Bojtorján szerbtövis (Xanthium strumarium L.)
Közönséges bojtorján, vagy Nagy bojtorján (Arctium lappa L.)
Kis bortorján (Lappa Tourn minus)
Pókhálós bojtorján  (Lappa Tourn. tomentosum.)